Prozor kan syfta på följande platser:

 Prozor, ort i Bosnien och Hercegovina
 Prozor-Rama, kommun i Bosnien och Hercegovina
 Gornji Prozor, ort i Kroatien